Ширшков — фамилия; имеет женскую форму Ширшкова.
 Ширшков, Игорь Александрович (род. 1962) — российский художник, архитектор.
 Ширшков, Николай Григорьевич (1867 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пензенской губернии.